een predicaat (titel) dat aangeeft dat een persoon tot de Javaanse adel behoort. Voorbeelden in deze hoedanigheid zijn de aanspreektitels Raden Mas of Mas Bey
Mas (Bali), een plaats op het Indonesische eiland Bali
mas (herenboerderij), een bepaald type herenboerderij in het zuiden van Frankrijk
 jongensvoornaam, kort voor Thomas of Massimo. Latijn voor man.

Afkortingen
Maritieme Autoriteit Suriname, een martitieme autoriteit in Suriname
Maatschappelijke stage, een stage in het voortgezet onderwijs in Nederland
Middelbare agrarische school, onderwijstype in Nederland op mbo-niveau
 Milliarcsecond, een milliboogseconde, een duizendste boogseconde
Museum aan de Stroom, museum in Antwerpen voor stad, stad in de wereld, haven en scheepvaart
Meconiumaspiratiesyndroom, ademhalingsstoornis bij pasgeboren baby's ten gevolge van het inademen van meconium
Multi-agentsysteem, een systeem dat bestaat uit meerdere onderdelen met elk een zekere mate van autonomie
MAS (Milaan) (Motocicli Alberico Seiling of Motoscafo Anti Sommergibile, later S.A. Motocicli M.A.S), historisch merk van motorfietsen (1922-1956)
MAS (München) (MAS Motorradbau), historisch merk van motorfietsen (1923-1924)
Muerte a Secuestradores (MAS), paramilitair doodseskader uit Colombia
Beweging naar het Socialisme, Movimiento al Socialismo, een politieke partij in Bolivia
Linkse Socialistische Partij (Frans: Mouvement pour une Alternative Socialiste), linkse Belgische politieke partij, opgericht in 1992 als Militant Links

Franse (voormalige) gemeenten

in samenstellingen:
Mas-Blanc-des-Alpilles, Bouches-du-Rhône 
Mas-Cabardès, Aude
Mas-d'Auvignon, Gers
Mas-d'Orcières, Lozère
Mas-de-Londres, Hérault
Mas-des-Cours, Aude
Mas-Grenier, Tarn-et-Garonne 
Mas-Saint-Chély, Lozère
Mas-Saintes-Puelles, Aude
ook:
gemeenten met de naam Le Mas